Jaeggi ist der Familienname folgender Personen:
 Danielle Jaeggi (* 1945), Schweizer Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Eva Jaeggi (* 1934), österreichische Psychologin, Verhaltenstherapeutin und Psychoanalytikerin
 Hugo Jaeggi (1936–2018), Schweizer Fotograf
 Oswald Jaeggi (1913–1963), Schweizer Geistlicher, Komponist und Kirchenmusiker

 Rahel Jaeggi (* 1967), deutsche Philosophin
 Stephan Jaeggi (1903–1957), Schweizer Komponist und Dirigent
 Urs Jaeggi (1931–2021), Schweizer Soziologe, Schriftsteller und bildender Künstler

Siehe auch:
 Jaggi
 Jäggi
 Jaeggy